

Codici 
 VNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Varanasi (India)

Medicina
 Vagus nerve stimulation – stimulatore del nervo vago usato per il trattamento dell'epilessia farmacoresistente e della Depressione (malattia)